Ама́гов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Амагов, Адлан Майрбекович (род. 1986) — российский боец смешанных единоборств.
 Амагов, Азамат Мовладиевич (1985) — российский боец смешанных единоборств.
 Амагов, Муса Майрбекович (род. 1986) — проживающий в Финляндии чеченский боец смешанных единоборств.